Куш-Вож — название рек:

Россия 
 Куш-Вож (приток Большой Нядэйты) — река.
 Куш-Вож (приток Малой Роговой) — река.